Ацуми:
 Ацуми (полуостров) — полуостров в Японии.
  — уезд в Японии, расположен в южной части префектуры Айти.
 Ацуми, Киёси (1928—1996) — японский комедийный актёр театра, кино и телевидения.